Europejski Festiwal Filmowy (ang. European Film Festival, dawniej Festiwal Filmów Unii Europejskiej - festiwal filmowy odbywający się w kilku miastach w Polsce, prezentujący filmy kina europejskiego i polskiego.

Festiwal jest organizowany przez sieć kin Silver Screen we współpracy z ambasadami i instytutami kultury krajów UE w Polsce oraz Filmoteką Narodową w Warszawie.

Historia imprezy
Początki Festiwalu sięgają roku 1995, kiedy to w kinie Silver Screen odbył się pierwszy Festiwal Filmów Unii Europejskiej. Od 2004 roku (czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej) Festiwal zmienił nazwę na Europejski Festiwal Filmowy. W 2006 roku po raz pierwszy festiwal odbył się w siedmiu miastach (Warszawie, Gdyni, Łodzi, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i Poznaniu).

Sekcje festiwalu 
 Konkurs (cykl stały) - konkurs europejskich filmów fabularnych, nieprezentowanych dotąd w Polsce,
 Panorama (cykl stały) - przegląd filmów europejskich,
 Otwarte Granice (cykl z 2006 roku) - przegląd filmów, poruszających tematykę różnic kulturowych pomiędzy państwami europejskimi,
 Mistrzowie Kina Europejskiego (cykl z 2006 roku) - przegląd filmów uznanych europejskich reżyserów, m.in. Milosa Formana, Reinera Wernera Frassbindera, Krzysztofa Kieślowskiego, Andrieja Tarkowskiego.

Nagroda Publiczności oraz Nagroda Dziennikarzy 
W trakcie festiwalu odbywa się plebiscyt publiczności, w 2005 roku zwyciężył Reza Bagher za film "Muzyka popularna z Vittuli", w 2006 nagrodę otrzymała Maria Blom za "Opowieści z Dalarny". W 2006 roku po raz pierwszy przyznano również Nagrodę Dziennikarzy, w Jury znaleźli się: Grażyna Torbicka, Małgorzata Sadowska, Jan Olszewski, Paweł Felis, Bartosz Żurawiecki, nagrodę otrzymał Bouli Lanners za film "Ultranova".

Patroni honorowi
Tradycją stało się, że każda edycja Festiwalu ma innego patrona honorowego. W 2006 roku był to Andrzej Seweryn, w 2005 Jerzy Stuhr, w 2004 - Kazimierz Kutz.

Linki zewnętrzne 
 Europejski festiwal filmowy 08 2008 Warszawa Strona oficjalna

Festiwale i przeglądy w Łodzi
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale filmowe w Polsce
Kinematografia w Łodzi